Antea (Antaea, Ἀνταία) és un sobrenom de les següents deïtats:
 Demeter
 Rea
 Cibeles.
 Geografia
 Antea, una ciutat de Messènia citada per Homer a la Ilíada
 Astronomia
 Antea (satèl·lit)